Palais de Justice steht für:

 Palais de Justice (Lausanne), Gerichtsgebäude in Lausanne, Schweiz
 Palais de Justice (Paris), Gerichtsgebäude in Paris, Frankreich
 Palais de Justice (Straßburg), Gerichtsgebäude in Straßburg, Frankreich
 Palais de Justice (Beirut Quartier), ein Quartier in Beirut

Siehe auch:
 Justizpalast
 Palácio da Justiça
 Palazzo di Giustizia
 Justizzentrum
 Courthouse